Balla Gyula (1926–?) labdarúgó (Tatabánya)
 Balla Gyula (1927–1984) labdarúgó-játékvezető